В одиночному розряді тенісного турніру WTA Sydney 1977, який проходив в рамках Туру WTA 1977, Івонн Гулагонг здобула титул, у фіналі перемігши Керрі Рід 6-1, 6-3.

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

WTA Sydney